Machito puede referirse a:

 Machito, comida mexicana.
 Machito, músico cubano.
 Machito Ponce, cantante y compositor argentino.
 Machito, película de Argentina dirigida en 1964 por Fernando Ayala.